Rusina är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Rusina ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilar
Nattflyn
Rusina